Adresář může mít různé významy:

 Adresář (informatika) – též složka, seznam souborů ve stromové struktuře
 Adresář (seznam) – soubor poštovních adres
 Direktorium – z latinského direktorát, direktoriát

Externí odkazy